«Мой район»:

 «Мой район» — еженедельная бесплатная газета, выходящая в Москве
 «Мой район» — московская программа благоустройства
 «Мой район» — альбом Василия Шумова 1986 года